Романа () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.

Население составляет 619 человек (2008 г.), плотность населения составляет 29 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 7010. Телефонный код — 079.

В коммуне особо почитается Пресвятая Богородица (Madonna degli Angeli), празднование 2 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.romana.ss.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики